Premijer liga BiH koja se igrala na području Federacije BiH, odnosno sastavljena od hrvatskih i bošnjačkih klubova je svoje drugo i posljednje izdanje imala u sezoni 2001./02. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je ponovno postao Željezničar iz Sarajeva.  
Za sljedeću sezopnu (2002./03.) liga se ujedinila s Prvom ligom Republike Srpske u novu Premijer ligu BiH koja se igra na području cijele Bosne i Hercegovine, a njoj niže lige su Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2001./02.
 sportsport.ba, Premijer liga F BiH 2001./02.
  claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovina - 1. rang prvenstva 2001. - 2010. 

  

 

2001-02
2001-02
 F 1